Президент та секретар () — еротична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про двох хлопців, президента компанії, та його секретаря.

Сюжет 
Звичайний службовий роман існує між президентом компанії і його секретарем? Аж ніяк! І що ж робити, якщо через призму обов'язків проступають почуття, які не так легко приборкати? Легка і мила історія про те, "що" є субординація на роботі і в любові...

Персонажі 
 Секретар Удо — темно-коричневе волосся та карі очі. Уке.
 Президент Компанії Сакураґі — світло-коричневе волосся та окарі очі. Семе.

Див. також 
 Prince of Tennis dj - Yours Channel
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangapark.com»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако